Wereldkampioenschap voetbal 2018 (mannen), in Rusland
 Wereldkampioenschap voetbal vrouwen onder 20 - 2018 in Frankrijk
 Wereldkampioenschap voetbal vrouwen onder 17 - 2018 in Uruguay
 Wereldkampioenschap voetbal 2018 (kwalificatie AFC)
 Wereldkampioenschap voetbal 2018 (kwalificatie CAF)
 Wereldkampioenschap voetbal 2018 (kwalificatie CONCACAF)
 Wereldkampioenschap voetbal 2018 (kwalificatie CONMEBOL)
 Wereldkampioenschap voetbal 2018 (kwalificatie OFC)
 Wereldkampioenschap voetbal 2018 (kwalificatie UEFA)
 Wereldkampioenschap voetbal 2018 (kwalificatie)